Venericardia är ett släkte av musslor. Venericardia ingår i familjen Carditidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Venericardia